Рибарићи могу бити:

 Рибарићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Рибарићи (Огулин), насељено мјесто у општини Огулин, Република Хрватска
 Рибарићи, насељено месту у Србији